Les nibbloniens sont des créatures fictives de la série télévisée Futurama dont le créateur est Matt Groening. C'est une espèce très timide et pacifique.

Nibbler, animal de compagnie de Leela, appartient à cette espèce. Les nibbloniens, quoique très petits, sont très surprenants : ils existaient 17 ans avant l'univers lui-même. Ils connaissent également le terrible destin que connaîtra la Terre s'ils n'agissent pas : l'invasion des cerveaux géants et l'éradication de toute forme de pensée par la même occasion. C'est pour cela qu'ils ont envoyé un agent sous couverture : Nibbler. Ce dernier a pour mission de protéger Fry, parce qu'il ne dégage aucune onde cérébrale, pour cause.. c'est son propre grand-père donc il est le seul sur terre à avoir cette erreur et ne dégage aucune onde cérébrale.

Personnage de Futurama
Espèce extraterrestre